Здание ТАСС — здание в Москве, внутри Садового и Бульварного колец, по адресу Леонтьевский переулок, дом № 1/2, построенное в 1977 году как центральный офис государственного информационного агентства ТАСС.

История 
Строительство здания было начато в 1970 году. Закончено в 1977 году, архитекторы - В. С. Егерев, А. А. Шейхет, З. Ф. Абрамова, Г. Л. Сирота; инженеры Б. С. Гурвич, Ю. С. Маневич, А. Я. Коганов.

Изначально здание задумывалось как 25-этажный небоскрёб, на крыше которого предполагалось установить световое табло с бегущей информационной строкой с буквами полутораметровой высоты.

Проект был «урезан»; тому назывались различные причины:
 грунты в этом месте не выдержали бы давления такого большого здания;
 проходящая под Никитскими воротами линия секретного «метро-2»;
 в случае проникновения в тассовскую высотку диверсантов, для снайперской винтовки существует вероятность поражения цели на территории Кремля.
Наиболее вероятно, что причиной сокращения числа этажей стало нежелание разрушать сложившийся архитектурный ансамбль. Владимир Промыслов, возглавлявший с 1963 по 1986 год исполнительный комитет Моссовета, пишет об этом в своей книге так: 
Кто именно дал резолюцию «отклонить» — неизвестно. Ветераны и работники ТАСС упоминают, в частности, первого секретаря московского горкома Виктора Гришина.

Архитектура 
В 1971 году СМИ сообщали: началось строительство 12-этажного здания ТАСС. Но ТАСС не стал и 12-этажным: в «новом» здании девять этажей, один из которых — технический.
Главной особенностью фасадов стали двухэтажные оконные экраны, необычная форма которых не позволила зданию выбиться из ансамбля площади, придав девятиэтажному зданию вид четырёхэтажного строения. Хотя такие оконные экраны могли вызвать ассоциацию с телеэкранами, задуманы они были как отсылка к «Окнам РОСТА» — серии сатирических витринных плакатов 1920-х годов, созданных в Российском телеграфном агентстве.

Отличительной чертой оформления здания стала расположенная над центральным входом скульптурная эмблема из сплава меди и бронзы в виде земного шара, символизирующего присутствие агентства по всему миру.
Изначально на ленте, окружающей глобус, была расшифровка аббревиатуры ТАСС — «Телеграфное агентство Советского Союза»; в 1990-х годах надпись была изменена в соответствии с новым названием: «ИТАР • Информационное телеграфное агентство России».

За свой внешний вид здание получило в народе названия «Бетонный куб», «телевизор», «говорящий дом», «дом с глобусом». Сами же сотрудники ТАСС прозвали его «новым зданием», поскольку осталось и старое — по адресу Тверской бульвар, дом № 10, — в котором с 1937 года сохранилась часть подразделений ТАСС.

Ввод в эксплуатацию 
Официально центральным офисом агентства «новое» здание стало 30 января 1977 года. Но журналисты приступили к переезду только в октябре: весной и летом велись монтажные работы.

21 октября 1977 года телекс выдал первое сообщение:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Карты Яндекс  — Россия, Москва, Здание ТАСС. 

ТАСС
Достопримечательности Москвы
Архитектура советского модернизма в Москве
Здания и сооружения, построенные в 1977 году в Москве